Le Club Sport Marítimo est un club de football portugais créé en 1910 à Funchal. 

La principale activité de ce club omnisports (et la plus connue) est le football professionnel. Il gère aussi un centre de formation, de l’Athlétisme, du Handball, du Volley-ball, du Rink hockey, du futsal, un club de football féminin, du Basket-ball, de la natation, un club automobile, et un club de gymnastique (rythmique et artistique).

Historique 

 1910 : Fondation du club.
 1926 : Marítimo gagne le championnat du Portugal (se rapprochant plus de la coupe du Portugal actuelle).
 1977 : Participation pour la toute première fois au championnat du Portugal de .
 1993 : Participation pour la toute première fois à la Coupe de l'UEFA. Le club participe de nouveau à cette compétition européenne en 1994, 1998, 2001, 2004, 2008 et 2010.
 2012 : Première qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa

Palmarès 
 Championnat du Portugal
 Champion : 1925-26

 Coupe du Portugal
 Finaliste : 1994-95 et 2000-01

 Coupe de la Ligue portugaise
 Finaliste : 2014-15, 2015-16

 Championnat du Portugal D2
 Champion : 1976-77 et 1981-82

 Championnat régional de Madère :
 Champion : 1917, 1918, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1933, 1936, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972  et 1973

 Coupe de Madère :
 Vainqueur : 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1960, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1985, 1998, 2007 et 2009

 Trophée de la Municipalité de Melgaço
 Vainqueur : 2003, 2004, 2005, 2007

 Tournoi international d'Alexandrie
 Vainqueur : 2007

Anciens logos

Bilan saison par saison

Personnalités du club

Effectif actuel

Parcours européen

Joueurs emblématiques

Présidents 

 Joaquim Pontes - (1910-1913)
 Manuel Humberto Passos Freitas - (1910-1913)
 César Marcelino Vieira - (1914-1917)
 Pedro Auguesto Gouveia - (1917-1921)
 Francisco Aquino Baptista Santos - (1921-1922)
 Joaquim Quintino Travassos Lopes - (1922-1927)
 António Felix Pita - (1927-1928)
 Joaquim Quintino Travassos Lopes - (1928-1930)
 Alváro Menezes Alves Reis Gomes - (1930-1931)
 Jordão Menezes Azevedo - (1931-1932)
 Amâncio Franco Olim Marote - (1932-1932)
 Fernando Augusto Câmara - (1932-1933)
 Jaime Elói Luis - (1933-1934)
 José Marcos Freitas Morna - (1934-1935)
 Álvaro Menezes Alves Reis Gomes - (1935-1936)
 João Carlos de Sousa - (1936-1939)
 Eduardo Ferreira T. S. Albergaria - (1939-1940)
 João Gouveia Menezes - (1940-1943)

 Amaro Magno Ferreira - (1943-1945)
 João Carlos de Sousa - (1945-1947)
 Manuel Rodrigues Gouveia - (1947-1948)
 Carlos Sousa - (1948-1950)
 João Carlos de Sousa - (1950-1952)
 João Lemos Gomes - (1952-1953)
 João Carlos de Sousa - (1953-1954)
 Jaime Ornelas Camacho - (1954-1955)
 João José Pita da Silva - (1955-1959)
 Henrique Viera da Luz - (1959-1968)
 Bacili Alcino Dionísio - (1968-1973)
 José Miguel Jardim Olival Mendonça - (1973-1978)
 Nicolau Alberto A. Drumond Borges - (1978-1981)
 Manuel Honório Ferreira de Sousa - (1981-1982)
 António Silva Henriques - (1982-1988)
 Rui Emanuel Baptista Fontes - (1988-1997)
 José Carlos Rodrigues Pereira - (1997-2021)
 Rui Fontes - (depuis 2021)

Entraîneurs 
 2010-2014 : Pedro Martins
 2014-2015 : Leonel Pontes
 2015-2016 : Ivo Vieira
 2016 : Nelo Vingada
 2016-septembre 2016 : Paulo César Gusmão

Article connexe 
 Club Sport Marítimo B

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

 
Officier de l'ordre du Mérite (Portugal)